Jan van Scorelstraat (Leeuwarden)
Jan van Scorelstraat (Spijkenisse)
Jan van Scorelstraat (Utrecht)
Jan van Scorelstraat (Venlo)